Meerdere gemeentes in Brazilië:
 Bom Jardim (Maranhão), in de deelstaat Maranhão
 Bom Jardim (Pernambuco), in de deelstaat Pernambuco
 Bom Jardim (Rio de Janeiro), in de deelstaat Rio de Janeiro
 Bom Jardim da Serra, in de deelstaat Santa Catarina
 Bom Jardim de Goiás, in de deelstaat Goiás
 Bom Jardim de Minas, in de deelstaat Minas Gerais